Литтре () — французская фамилия. Известные носители:

 Литтре, Поль-Максимильен-Эмиль (1801—1881) — французский филолог и философ.
 Литтре, Алексис (1658—1726) — французский врач и анатом.